Soline so lahko:
 Soline, površina ob morju, urejena za pridobivanje soli
 Soline, naselje na Dugem otoku
 Soline, Bosiljevo (Hrvaška)
 Soline, Dobrinj (Hrvaška)
 Soline, Sali (Hrvaška)
 Soline, Župa Dubrovačka (Hrvaška)